Cueva de Palomas ist der Name mehrerer Höhlen mit Felsmalereien in Spanien:

 Cueva de Palomas I
 Cueva de Palomas II
 Cueva de Palomas III
 Cueva de Palomas IV